Тобіас Наталія Вікторівна (при народженні Сидоренко, нар. 22 листопада 1980, Сєров, Свердловська область, Росія) — українська легкоатлетка, призер Олімпійських ігор.
 Джон Тобіас (англ. John Tobias, народився 24 серпня 1969, Чикаго, Іллінойс, США) — американський художник коміксів, графічний дизайнер і геймдизайнер.
 Вінісіус Тобіас — бразильський футболіст.